Høst är ett danskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Jens Kragh Høst (1772–1842), dansk författare
 Oluf Høst (1884–1966), dansk målare
 Per Høst (1907–1971), norsk zoolog och filmproducent

Danska efternamn